Inca's, een indianenvolk in Zuid-Amerika
Sapa Inca, de titel van de heerser van dit volk
Inca (Mallorca), een gemeente op het Spaanse eiland Mallorca